Jeep Gladiator (1962) – pełnowymiarowy pickup produkowany w latach 1962–1971.
 Jeep Gladiator (2018) – pełnowymiarowy pickup produkowany od 2019 roku.